Gümüşhane, törökországi tartomány
 Gümüşhane, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Gümüşhane, az azonos nevű török tartomány székhelye